Бырлад:
 Бырлад — город в Румынии.
 Бырлад — плато на востоке Румынии.
 Бырлад — река в Румынии.